Михаи́л Серге́евич Константи́нов:
 Константинов, Михаил Сергеевич — советский и российский авиационный инженер, доктор технических наук.
 Константинов, Михаил Сергеевич (1904—1982) — церковный регент, оперный певец, дирижёр и композитор русского зарубежья.